Teifi ist die Bezeichnung
 eines Flusses ins Wales: Teifi (Fluss)
 eines walisischen Käses: Teifi (Käse)
 einer walisischen Eisenbahn: Teifi-Tal-Bahn
 von Teifi (Wales), eine Ortschaft in Wales, im Vereinigten Königreich

Siehe auch: